Kolonija (lat. colonia) može značiti:

društveno-politički:
 kolonija, područje ovisno o jednoj državi, vidi kolonijalizam
 kolonija (naselje), mjesto gdje su naseljeni ili se naseljavaju ljudi koji su novodošli na neko područje

u biologiji:
 kolonija (biologija), zajednica živih bića iste vrste npr. više životinja, (između ostalih kukci), bakterije, gljive i alge